Ел Вите има више значења:

 Ел Вите (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Вите (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику